Algodres (Figueira de Castelo Rodrigo) — freguesia no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, Distrito da Guarda, Portugal
 Algodres (Fornos de Algodres) — freguesia no concelho de Fornos de Algodres, Distrito da Guarda, Portugal
 Fornos de Algodres — concelho no distrito da Guarda
 Fornos de Algodres (freguesia) — freguesia no concelho de Fornos de Algodres

Desambiguações de topônimos